Stefan Janew ist der Name folgender Personen:

* Stefan Janew (Fußballspieler) (* 1939), bulgarischer Fußballspieler und Sportjournalist 
 Stefan Janew (General) (* 1960), bulgarischer General und Politiker